Koziniec peut désigner en Pologne :
 Koziniec, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Koziniec, village de la voïvodie de Podlachie
 Koziniec, village de la voïvodie de Basse-Silésie